Rhopalimorpha är ett släkte av insekter. Rhopalimorpha ingår i familjen taggbärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Taggbärfisar
Rhopalimorpha